"Garda" pode ser:
 Garda, comuna italiana do Vêneto
 Peschiera del Garda, comuna italiana do Vêneto
 Castelnuovo del Garda, comuna italiana do Vêneto
 Manerba del Garda, comuna italiana da Lombardia
 Desenzano del Garda, comuna italiana da Lombardia
 Padenghe sul Garda, comuna italiana da Lombardia
 Puegnago sul Garda, comuna italiana da Lombardia
 Moniga del Garda, comuna italiana da Lombardia
 Limone sul Garda, comuna italiana da Lombardia
 Polpenazze del Garda, comuna italiana da Lombardia
 Pré-Alpes de Garda
 Lago de Garda, na Itália
 Riva del Garda, comuna italiana dao Trentino-Alto Ádige
 Pré-Alpes de Bréscia e de Garda
 Rio Gârda Seacă, na Roménia
 Gârda de Sus, comuna romena da Transilvânia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos